Gadden kan syfta på:

Se även
Gaddarna
Höggadden
Låggadden
Flatgadden
Lillgadden
Norrgadden
Mellangadden
Södergadden
Stengadden
Storgadden
Sundgadden
Västersta gadden
Österskata gadden
Gaudeamus – tidskrift med smeknamnet "Gadden"

Robotskapade Finlandförgreningar